Le Grand Prix moto du Portugal 2022 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto du Portugal s'est déroulée du  au  sur le Autódromo Internacional do Algarve.

La course de Moto2, arrêtée au bout de huit tours par drapeau rouge à l'issue d'une chute collective, s'est déroulée en deux parties. Douze pilotes n'ont pas pris le départ de la deuxième partie de la course, qui s'est déroulée sur sept tours.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport au Portugal en 2022
Sport en avril 2022
Portugal